Camperdown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Camperdown, Victoria, ort, Corangamite Shire, 
 Camperdown, New South Wales, stadsdel i Sydney, Inner West Council,

Jamaica 

 Maroon Town, ort, Parish of Saint James,

Skottland 

 Camperdown, Dundee, stadsdel i Dundee,

Sydafrika 

 Camperdown, KwaZulu-Natal, ort, Umgungundlovu District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar